Володьки  — название населённых пунктов в Белоруссии.

Витебская область 
 Володьки — деревня в Докшицком районе.
 Володьки — деревня в Поставском районе.
 Володьки — деревня в Сенненском районе.

Минская область 
 Володьки — деревня в Молодечненском районе.
 Володьки — деревня в Мядельском районе.
 Володьки — деревня в Узденском районе.

См. также 
 Володько